Zeller je priimek več oseb:
 André-Marie Zeller, francoski general
 Carl Zeller, avstrijski skladatelj
 Henri Zeller, francoski general